Raschbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Raschbach (Altdorf bei Nürnberg), Dorf der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Raschbach (Gemeinde Aurach), Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Raschbach (Bruck an der Mur), Ortschaft der Stadtgemeinde Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Raschbach (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Gewässer:
 Raschbach (Große Laber), linker Zufluss der Großen Laber vor Niedereulenbach, Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Raschbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) bei Schleifmühle, Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Rasbach
 Rastbach